— японский художник, мастер укиё-э из династии Тории.

Биография и творчество 

Тории Киёмицу — сын Тории Киёмасу II, представитель третьего поколения династии художников Тории. Киёмицу родился в Эдо и развивался в искусстве укиё-э под руководством отца. В 13 лет он изготовил первые иллюстрации для детской книжки «Таймэн но бива». Впоследствии он выполнял иллюстрации ко множеству романов и повестей, но прославился Киёмицу станковыми гравюрами с актёрами и сценами из спектаклей.

Киёмицу увеличил число печатных досок, таким образом он добавил к красному и зелёному цветам, присущим в то время технике бэнидзури-э, оттенки серого, голубого и жёлтого. Киёмицу приписывают изобретение кэнто — отметки на печатной доске, позволяющей выравнивать и максимально точно сопоставлять различные цветовые зоны. Несмотря на свои нововведения, Тории Киёмицу был верен традиции бэнидзури-э.

Сюжетами его композиций служили изображения красавиц, актёров в амплуа оннагата (женские роли) и девушек в интерьерах чайных домов, за игрой или чтением, после купания.

Литература 
 Frederic, Louis (2002). «Japan Encyclopedia.» Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 Hickman, Money (1993). «Enduring Alliance: The Torii Line of Ukiyo-e Artists and Their Work for the Kabuki Theatre.» Fenway Court, 1992. Boston: Isabella Stewart Gardner Museum.
 Lane, Richard. (1978). Images from the Floating World, The Japanese Print. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0192114476, ISBN 9780192114471;  OCLC 5246796

Примечания

Ссылки 

Художники Японии
Художники укиё-э
Персоналии по алфавиту